UBV est un sigle qui désigne :
 un catalogue d'étoiles, nommé d'après l'observation de ces étoiles dans les bandes spectrales U, B, et V
 le système photométrique UBV
 la technique de pulvérisation en ultra-bas volume